Кривляны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кривляны — агрогородок в Жабинковском районе Брестской области.
 Кривляны — деревня в Каменецком районе Брестской области.